Чапман има више значења:
 Чапман (Канзас)
 Чапман (Небраска)
 Чапман (Пенсилванија)